Perles (Frankrijk), een voormalige gemeente in het Franse department Aisne
Perles, een plaats in de gemeente Perles-et-Castelet in het Franse department Ariège
Pieterlen, Franse naam Perles, een plaats in het Zwitserse kanton Bern